Скрипка Энгра — многозначное понятие. Возможные значения:

 «Скрипка Энгра» — французская идиома, означающая увлечение, неосновное занятие.
 «Скрипка Энгра» — постановочная фотография американского художника Ман Рэя (1924).
 «Скрипка Энгра» — короткометражный фильм французского режиссёра Жака-Бернара Брюниуса (1939).